Papahagi:
 Adrian Papahagi
 Marian Papahagi
 Pericle Papahagi
 Tache Papahagi

Nume de familie românești
Împrumuturi lingvistice din greacă